This Year’s Model bezeichnet:
This Year’s Model (Band), eine schwedische Indiepop-Band aus Karlstad und Stockholm 
This Year’s Model (Album), das zweite Album von Elvis Costello aus dem Jahr 1978